Gigo – danza occitana
 GIGO – Garbage In, Garbage Out, concetto dell'informatica
 Gigò – film del 1962